Jianxing bezeichnet:

 Jianxing (Nanbu) (建兴镇), Großgemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianxing (Xinping) (建兴乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jianxing (Zitong) (建兴乡), Gemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan